Pienet Marjosaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pienet Marjosaaret (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 
 Pienet Marjosaaret (ö i Norra Savolax), Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar